Nicomedes difficilis är en ringmaskart som beskrevs av Johan Gustaf Hjalmar Kinberg 1866. Nicomedes difficilis ingår i släktet Nicomedes och familjen Nereididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
difficilis